Маркус Холлидей (; род. 1937) — английский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1968 года.

Карьера 

Первым крупным международным соревнованием в его карьере стал чемпионат мира 1966 года в немецком Гармиш-Партенкирхене, где он занял 43-е место в индивидуальной гонке.

Маркус участвовал в Олимпийских играх 1968 года во французском Гренобле, где в индивидуальной гонке финишировал последним из участников – 59-м. Вместе с Аланом Нотли, Фредериком Эндрю и Питером Тэнкоком стал 12-м во впервые проводимой в рамках Олимпийских игр эстафете.

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 

 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org
 Результаты на сайте Федерации биатлона Великобритании

Биатлонисты Великобритании
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1968 года